Lovisa har flere betydninger:
 Variant af kvindenavnet Louise
 Det svensksprogede navn for den finske by Loviisa